Tichelaar of Tiggelaar is een Nederlandse achternaam gevormd naar het beroep van pannen- of steenbakker (Duits Ziegler), en kan verwijzen naar: 

 Willem Tichelaar (ca.1642 - ca.1714), barbier uit de Hoeksche Waard en verrader van De Witt 
 Paul August Tichelaar (1861 - 1913), Nederlands hoogleraar rechten
 Jacques Tichelaar (1953), Nederlands politicus voor de PvdA
 Ben Tiggelaar (1969), Nederlands bedrijfskundige en trainer

Ook kan het verwijzen naar:
 Koninklijke Tichelaar Makkum, een onderneming in aardewerk